Horvátország
Trnovec Drávamagyaród falu horvát neve Drávavásárhely (Nedelišće) községben, Muraköz megyében
Trnovec falu Trnovec Bartolovečki községben, Varasd megyében
Trnovec Bartolovečki falu és község Varasd megyében
Trnovec Desinićki falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében

 Szlovákia
Trnovec, Tövisfalva falu szlovák neve a Nagyszombati kerület Szakolcai járásában
Trnovec nad Váhom, Tornóc falu szlovák neve a Nyitrai kerületben, a Vágsellyei járásban

 Szlovénia
Trnovec falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Trnovec falu Medvode községben, Gorenjska régióban
Trnovec falu Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Trnovec falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban
Trnovec falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban
Trnovec falu Videm községben, Podravska régióban
Trnovec pri Dramljah falu Šentjur községben, Savinjska régióban
Trnovec pri Slovenski Bistrici falu Slovenska Bistrica községben, Podravska régióban